Schapowal ist der Familienname von:

 Maksym Schapowal (1978–2017), ukrainischer Generalmajor und Nachrichtendienstler
 Mykyta Schapowal (1882–1932), ukrainischer Publizist, Soziologe, Dichter, Spezialist für Forstwirtschaft und Politiker 
 Oleksandr Schapowal (Radsportler) (1990–2009), ukrainischer Radsportler
 Oleksandr Schapowal (Balletttänzer) (1975–2022), ukrainischer Balletttänzer und Soldat
 Wolodymyr Schapowal (* 1934), ukrainischer Politiker